Look Who's Laughing – film del 1941 diretto da Allan Dwan
Look Who's Laughing – film tv del 1994 diretto da Sal Baldomar